Ларусс (видавництво) (e) — французьке видавництво.
 П'єр Ларусс (, 23 жовтня 1817, Тусі, департамент Йонна — 3 січня 1875, Париж) — філолог, письменник, педагог, мовознавець, лексикограф.